Барје може бити:

 Барје (Димитровград), насељено место у општини Димитровград, Пиротски округ,
 Барје (Лесковац), насељено место града Лесковца, Јабланички округ, 
 Барје (језеро), језеро у близини Лесковца,
 Барје (Босилеград), насељено место у општини Босилеград, Пчињски округ, 
 Љубљанско Барје, римокатоличка жупанија у Словенији.